Pigadia (  ‚Brunnen‘) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland. 

der Ortsgemeinschaften
 Pigadia (Doxato) in der Gemeinde Doxato, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Pigadia (Voria Tzoumerka) in der Gemeinde Voria Tzoumerka, Region Epirus
 Pigadia (Dytiki Mani) in der Gemeinde Dytiki Mani, Region Peloponnes
 Pigadia (Avdira) in der Gemeinde Avdira, Region Ostmakedonien und Thrakien

der Dörfer 
 Pigadia (Amfilochia) im Gemeindebezirk Inachos der Gemeinde Amfilochia, Region Westgriechenland
 Pigadia (Ermionida) im Gemeindebezirk Ermioni der Gemeinde Ermionida, Region Peloponnes
 Pigadia (Erymanthos) im Gemeindebezirk Tritea der Gemeinde Erymanthos, Region Westgriechenland
 Pigadia (Pyrgos) im Gemeindebezirk Oleni der Gemeinde Pyrgos, Region Westgriechenland
 Pigadia (Dirfys-Messapia) im Gemeindebezirk Messapia der Gemeinde Dirfys-Messapia, Region Mittelgriechenland
 Pigadia (Naousa) im Gemeindebezirk Naoussa der Gemeinde Naoussa, Region Zentralmakedonien
 Pigadia (Trifyllia) im Gemeindebezirk Gargaliani der Gemeinde Trifyllia, Region Peloponnes
sowie die ehemals offizielle und heute umgangssprachlich verwendete Bezeichnung der Stadt Karpathos (Stadt) auf der gleichnamigen Dodekanes-Insel